Neptun
 Neptun, falu Romániában, Constanța megyében
 Neptun, magyarországi nyilvántartórendszer a felsőfokú képzésben
 SK Neptun, svéd úszócsapat
 Neptun, hajók elleni ukrán robotrepülőgép
 Neptun, 17. századi spanyol gálya másolata

Neptune
 NEPTUNE Canada projekt vízalatti megfigyelőállomás becsatolására az internetbe
 Neptune Orbiter kidolgozás alatt álló küldetés a Neptunuszhoz
 Neptune, 12 hajóból álló hajóosztály a fikcionális Star Trek univerzumban
 Neptune, város New Jersey államban
 Neptune, noise rock együttes
 Neptune, francia hadihajó, amely részt vett a Finisterre-foki csatában
 

Neptunus
 Neptunus, római tengeristen, a görög Poszeidón megfelelője
 Conus neptunus, tengeri csigafaj
 Euptera neptunus, lepkefaj
 Atrophaneura neptunus, lepkefaj
 DOOR Neptunus, a rotterdami Neptunus SC baseball csapata
 Neptunus, 1847-ben a németországi Vegesackban épített norvég kivándorlóhajó

Neptunusz
 Neptunusz, a Naprendszer bolygója
 Neptunusz az ezotériában a Halak jegy bolygója 
 Neptunusz, Kaioshin másik neve, aki a Dragon Ball Z és a Dragon Ball GT animék szereplője

Haditechnikai egyértelműsítő lapok